La Coudre ist der Name folgender geografischen Objekte:
 La Coudre (Deux-Sèvres), ehemalige Gemeinde und Ortsteil der Gemeinde Argentonnay im Département Deux-Sèvres, Frankreich
 La Coudre NE, ehemalige politische Gemeinde und seit 1930 Ortsteil der Stadt Neuenburg im Kanton Neuenburg, Schweiz
 La Coudre VD, Weiler in der Gemeinde L’Isle, Kanton Waadt, Schweiz
 Kloster La Coudre, Trappistinnenabtei in Laval, Département Mayenne, Frankreich
 La Coudre (Même), Fluss in der südlichen Normandie, Nebenfluss der Même, Frankreich
 Menhir von La Coudre bei Langouria, im Département Côtes-d’Armor in der Bretagne
 Saint-Germain-de-la-Coudre, an oben genanntem Fluss gelegene Gemeinde im Département Orne, Region Normandie, Frankreich